Кода — дополнительный раздел, возможный в конце музыкального произведения и не принимающийся в расчёт при определении его строения.

Персоналии 
 Кода, Андреа (род. 1985) — итальянский футболист, защитник.
 Кода, Ая (1904—1990) — японская писательница.
 Кода, Габриэль (1908—1992) — епископ Заху, архиепископ Киркука Халдейской католической церкви.
 Кода, Куми (род. 1982) — японская поп-певица.
 Кода, Марико (род. 1969) — японская сэйю.
 Кода, Сёсэй (1979—2004) — японский гражданин, похищенный и позже обезглавленный в Ираке.

Топонимы 
 Кода — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Кода — деревня в Кежемском районе Красноярского края.
 Кода — средневековое удельное Кодское княжество на территории нынешних ХМАО и ЯНАО в России.
 Кода — село в Тетрицкаройском муниципалитете в Грузии.

Реки 
 Кода (приток Илешы)
 Кода (приток Мехреньги)
 Кода (приток Репы)

Coda 
 Coda — распределённая (сетевая) файловая система, разработанная в университете Карнеги — Меллона.
 Coda — название музыкальных альбомов.
 Coda — девятый и последний альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный в 1982 году.
 Coda — четвёртый альбом группы 7раса, выпущенный в 2008 году.